

Persone 
 Otto von Pack (1480 ca.-1537) – politico e truffatore tedesco
Roger Lloyd Pack (1944-2014) – attore britannico
 Wayne Pack (1950) – cestista statunitense
 Robert Pack (1969) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Geografia

Austria 
 Hirschegg-Pack – comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Pack – ex comune ora frazione di Hirschegg-Pack, comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)

Stati Uniti d'America 
 Pack – area non incorporata nella contea di McLean (Kentucky)

Altro 
 Google Pack – pacchetto di software
 Pack – strato di ghiaccio marino derivato dallo sgretolamento della banchisa

Pagine correlate 
 Pac
 Pak